Mit Leipziger Bahnhof kann gemeint sein:

 der Leipziger Bahnhof in Dresden, siehe Dresden Leipziger Bahnhof
 der Leipziger Bahnhof in Magdeburg, siehe Magdeburg Leipziger Bahnhof
 der Hauptbahnhof Leipzigs, siehe Leipzig Hauptbahnhof